Еронго:

 Еронго — область в Намібії.
 Еронго — гірське утворення вулканічного походження в Намібії.